|-
| 129001 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129002 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129003 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129004 - || || 9 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129005 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129006 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129007 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129008 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129009 - || || 9 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129010 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129011 - || || 10 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129012 - || || 10 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129013 - || || 10 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129014 - || || 11 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129015 - || || 11 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129016 - || || 11 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129017 - || || 11 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129018 - || || 11 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129019 - || || 13 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129020 - || || 4 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129021 - || || 9 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129022 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129023 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129024 - || || 12 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129025 - || || 14 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129026 - || || 15 d'octubre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129027 - || || 15 d'octubre, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 129028 - || || 15 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129029 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129030 - || || 9 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129031 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129032 - || || 14 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129033 - || || 14 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129034 - || || 10 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129035 - || || 18 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129036 - || || 16 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129037 - || || 16 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129038 - || || 16 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129039 - || || 18 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129040 - || || 20 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129041 - || || 21 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129042 - || || 2 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129043 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129044 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129045 - || || 3 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129046 - || || 3 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129047 - || || 3 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129048 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129049 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129050 - || || 3 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129051 - || || 3 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129052 - || || 3 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129053 - || || 3 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129054 - || || 1 de novembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129055 - || || 5 de novembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129056 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129057 - || || 4 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129058 - || || 4 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129059 - || || 4 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129060 - || || 4 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129061 - || || 4 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129062 - || || 4 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129063 - || || 4 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129064 - || || 4 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129065 - || || 5 de novembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129066 - || || 7 de novembre, 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 129067 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129068 - || || 4 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129069 - || || 5 de novembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129070 - || || 7 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129071 - || || 3 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129072 - || || 5 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129073 - || || 9 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129074 - || || 5 de novembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129075 - || || 6 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129076 - || || 6 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129077 - || || 6 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129078 - || || 8 de novembre, 2004 || Vicques || Vicques
|-
| 129079 - || || 7 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129080 - || || 6 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129081 - || || 14 de novembre, 2004 || Cordell-Lorenz || Cordell-Lorenz
|-
| 129082 - || || 12 de novembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129083 - || || 3 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129084 - || || 11 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129085 - || || 11 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129086 - || || 11 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129087 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129088 - || || 3 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129089 - || || 3 de novembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129090 - || 2004 WB || 17 de novembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 129091 - || || 18 de novembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129092 - || || 19 de novembre, 2004 || Haleakala-Faulkes || Faulkes Telescope
|-
| 129093 - || || 19 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129094 - || 2004 XZ || 1 de desembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129095 - || || 1 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129096 - || || 1 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129097 - || || 1 de desembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129098 - || || 1 de desembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129099 Spoelhof || || 3 de desembre, 2004 || Calvin-Rehoboth || L. Molnar
|-
| 129100 - || || 2 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
9